Desktop (engl. „Schreibtischplatte; Arbeitsfläche“) steht für:

 Arbeitsplatzrechner, ein PC, der zur Bildschirmarbeit genutzt wird, im Gegensatz zu einem Server oder Laptop
 Desktop (grafische Benutzeroberfläche), die Arbeitsfläche eines Computers mit grafischer Benutzeroberfläche
 Desktop-Computer, eine Bauform von stationären Computern für den Schreibtisch
 Desktop-Umgebung (desktop environment)
 Desktop-Anwendung, Anwendungssoftware für den Desktop als Abgrenzung zur Webanwendung und mobilen App

.desktop (Dateinamenserweiterung) ist
 eine Dateiverknüpfung zu Anwendungen, Dokumenten, Ordnern, Weblinks und sonstigen Dateien in freedesktop.org-konformen Desktop-Umgebungen

Siehe auch: